

Geografia
 Lago Passante, più noto come Serbatoio del Passante – lago calabrese della Sila, nel comune di Taverna, in provincia di Catanzaro

Persone
 Bartolomeo Passante o Bassante (1618-1648) – pittore italiano
 Mario Passante (1912-1974) – attore italiano

Altro
 Passante – termine usato in araldica per indicare gli animali in atto di camminare
 Passante ferroviario – tipo di collegamento ferroviario